Philipsborn ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea von Philipsborn (1894–1971), deutsche Bildhauerin
 Ernst von Philipsborn (1853–1915), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hellmut von Philipsborn (1892–1983), deutscher Mineraloge 
 Henning von Philipsborn (* 1934), deutscher Physiker 
 Karl Ludwig Richard von Philipsborn (1808–1884), deutscher Postdirektor 

 Maximilian von Philipsborn (1815–1885), deutscher Diplomat
 Wolfgang Dietrich von Philipsborn (1929–2017), deutscher Chemiker 

Siehe auch:
 Philippsborn